Die Hall of Fame Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Juli 2021 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Hamburg die Hamburg European Open sowie in Båstad die Nordea Open gespielt. Im Gegensatz zu den Hall of Fame Open und den Nordea Open, welche beide zur ATP Tour 250 gehörten, zählten die Hamburg European Open zur Kategorie ATP Tour 500.

Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 waren John Isner im Einzel sowie Marcel Granollers und Serhij Stachowskyj im Doppel. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier im Vorjahr nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 466.870 US-Dollar; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 535.535 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 11. und 12. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)